Okręty US Navy o nazwie USS  "Everett F. Larson":

 Pierwszy "Everett F. Larson" (DE-554) był niszczycielem eskortowym, którego budowę przerwano w 1944.
 Drugi "Everett F. Larson" (DD-830) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1945-1972.

Everett F. Larson